Brong Ahafo Stars Football Club é um clube de futebol de Gana. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1966.

Clubes de futebol de Gana